Хью де Куртене (; 25 марта 1249 или 1251 — 28 февраля 1292) — английский аристократ, барон Окгемптон с 1274 года, сын Джона де Куртене, барона Окгемптона, и Изабеллы де Вер. Участвовал в завоевании Уэльса.

Биография 
Хью де Куртене происходил из знатного рода французского происхождения; его дед получил от Джона Безземельного ряд владений в Девоне, женился на дочери графа Девона и получил феодальную баронию Окгемптон. Хью унаследовал родовые земли и титул барона Окгемптона в 1274 году. Известно, что 12 декабря 1276 года он выплатил королю Эдуарду I крупную сумму, чтобы не нести военную службу, но в 1282 году всё же участвовал во вторжении в Уэльс. 14 июня 1287 года Куртене ещё раз откупился от военной повинности.

Барон Окгемптон умер 28 февраля 1292 года в замке Колкомб в Девоне и был похоронен в монастыре Коуик близ Эксетера. Последующие Куртене, начиная с его сына, носили титул графа Девона.

Семья 
Хью де Куртене был женат на Элеоноре ле Диспенсер, дочери Хью ле Диспенсера, 1-го барона Диспенсера, и Алины Бассет. В этом браке родились:

 Хью де Куртене, 9-й граф Девон (около 1276—1340);
 Джон де Куртене (умер молодым);
 Роберт де Куртене (умер молодым);
 Филипп де Куртене (умер в 1314 году);
 Изабелла де Куртене, жена Джона де Сент-Джона, 1-го барона Сент-Джона;
 Эвелина де Куртене, жена сэра Джона Гиффарда, 2-го барона Гиффарда;
 Эгелина де Куртене, жена Роберта Скейлза;
 Маргарет де Куртене, жена Николаса де Мельса, 2-го барона Мельса.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Кортни